Douglas Spain (nascido em 15 de abril de 1974) é um ator americano. Ele mora em Los Angeles. Em 1998, Spain foi indicado para o Independent Spirit Award na categoria de Best Debut Performance por seu papel no filme Star Maps. Desde então, tem aparecido em várias produções, incluindo Permanent Midnight, But I'm a Cheerleader, A Time for Dancing, What's Cooking?, Cherry Falls, Delivering Milo e Still Green. Spain também atuou na premiada minisérie Band of Brothers, e fez aparições em Star Trek: Voyager, Pacific Blue, Nash Bridges, Brooklyn South, Becker, Family Law, The Practice, JAG, CSI: Miami, The Mentalist, NCIS e House MD.

Filmografia

 1997: Riot...Manuel
 1997:  12 Angry Men...Acusado
 1998: Star Maps...Carlos Amado
 1998: Ricochet River...Jesse Howl
 1998: Permanent Midnight...Miguel
 1999: But I'm a Cheerleader...Andre
 2000: A Time for Dancing...Mike
 2000: What's Cooking?...Tony Avila
 2000: Cherry Falls...Mark
 2000: Rave...Daffy
 2001: Delivering Milo...Senhor Gordon
 2001: Band of Brothers (Minissérie de TV)...Soldado Antonio Garcia
 2005: Next Exit...Charles
 2005: The Reading Room (Filme de TV)...Javier
 2006: House MD
 2006: Walkout (Filme de TV)...Dave Sanchez
 2007: Still Green...Milo
 2007: Carts...Roberto
 2007: The Memory Thief...Dominic

Ligações externas
 Official site
 

Spain, Douglas